Il doppio del torneo di tennis Maybelline Classic 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Elizabeth Smylie che hanno battuto in finale Barbara Potter e Sharon Walsh 2–6 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Barbara Potter /  Sharon Walsh (finale)
 Martina Navrátilová /  Elizabeth Smylie (Campionesse)

 Elise Burgin /  Catherine Tanvier (semifinali)
 Rosalyn Fairbank /  Kim Jones (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Maybelline Classic 1984